Soncino steht für:
 Soncino, Stadt in Oberitalien
 Soncino-Gesellschaft der Freunde des jüdischen Buches
 Soncino-Blätter, eine Zeitschrift der Soncino-Gesellschaft
 Soncino Press, ein US-amerikanischer Verlag
 Soncino (Buchdrucker), eine jüdische Drucker-Dynastie:
daraus (iמשפחת שונצינו) folgende Personen:
Joshua Solomon ben Israel Nathan Soncino, Drucker des 15. Jahrhunderts
Gershon ben Moses Soncino, jüdisch-italienischer Drucker des 15. Jahrhunderts
Eleazar ben Gershon Soncino, Drucker des 16. Jahrhunderts
Moses Soncino, Drucker des 16. Jahrhunderts